San Nicolò může být:

 San Nicolò Gerrei – italská obec (comune) v provincii Sud Sardegna v regionu Sardinie
 San Nicolò d'Arcidano – italská obec (comune) v provincii Oristano v regionu Sardinie
 Nughedu San Nicolò – italská obec (comune) v provincii Sassari v regionu Sardinie